Molnár Erzsébet (1881–1972) emlékiratíró, Molnár Ferenc testvére
 Molnár Erzsébet (1943) ifjúsági író
 Molnár Erzsébet (1956) Pulitzer-emlékdíjas újságíró